likaon – rodzaj ssaka z rodziny psowatych
 likaon pstry (Lycaon pictus) – gatunek ssaka z rodziny psowatych
 Likaon (gr. Lykaon, łac. Lycaon) – w mitologii greckiej syn Antenora
 Likaon (gr. Lykaon, łac. Lycaon) – w mitologii greckiej syn Aresa
 Likaon (gr. Lykaon, łac. Lycaon) – w mitologii greckiej syn Pelazgosa
 Likaon (gr. Lykaon, łac. Lycaon) – w mitologii greckiej syn Priama
 przestrojnik likaon (Hyponephele lycaon) – motyl z rodziny rusałkowatych

Zobacz też 
 Likaonia (Lycaonia) – kraina w Azji Mniejszej